Porkkala eller Porkala kan syfta på: 

 Porkkala – finsk stavning för en halvö i Kyrkslätt, se Porkala
 Porkalaområdet – en marin- och militärbas i Finland arrenderat av Sovjetunionen 1944–1956
 Porkalafjärden – en fjärd mellan Kyrkslätt och Ingå, Nyland, Södra Finlands län
 Porkala fyr – på grundet Kallbådan utanför Porkala udd  
 Porkkala (minflotte, 1992) – ett finländskt militärfartyg 
 Porkkala (minfartyg, 1940) – ett finländskt militärfartyg